Dans les villages de Provence, une chambrette est un café géré collectivement, sur le mode du cercle, dont elle porte parfois le nom.

Au , on y parlait politique. Les chambrettes y ont été des lieux de diffusion des idées sociales et d’organisation politique.

Culture provençale
Café en France
Vie quotidienne au XIXe siècle